Cussey peut désigner :

 Cussey-les-Forges, commune française située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.
 Cussey-sur-Lison, commune française située dans le département du Doubs et la région Bourgogne-Franche-Comté.
 Cussey-sur-l'Ognon, commune française située dans le département du Doubs et la région Bourgogne-Franche-Comté.
 Cussey (l’Orne), département de l’Orne

Homonymie
Homonymie de toponyme